Селл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Селл, Джордж (1897—1970) — немецкий и американский дирижёр, пианист, педагог и композитор.
 Селл, Джордж Роджер (1937—2015) — американский математик.
 Селл, Питер Дерек (1929—2013) — британский ботаник-флорист, один из самых продуктивных ботаников Великобритании второй половины XX века.
 См. также 
 Селль